Церква Непорочного зачаття Діви Марії (, , ) — назва ряду християнських церков, присвячених Непорочному зачаттю Діви Марії.

Гаванський собор

Тернопільський собор